Иван Алексеевич Кузьминых (29 июля (11 августа) 1902, Вятка, Российская империя — 18 января 1970, Москва, РСФСР) — советский государственный деятель, министр мясной и молочной промышленности СССР (1946—1953).

Биография 
Родился в семье рабочего. Русский. Член РКП(б) с 1924 г. В 1934 г. окончил Самарский строительный институт по специальности инженер-строитель.

 1920—1927 гг. — работал в паровозном депо, Уфа.
 1937—1934 гг. — работал на строительстве авиазаводов, Самара.
 1934—1937 гг. — директор Куйбышевского строительного института.
 1937—1938 гг. — начальник Управления учебных заведений Наркомата пищевой промышленности СССР.
 1938—1939 гг. — исполняющий обязанности начальника Главстроя наркомата пищевой промышленности СССР.
 1939—1946 гг. — первый заместитель наркома (с марта 1946 г. — министра) мясной и молочной промышленности СССР.
 1946—1953 гг. — министр мясной и молочной промышленности СССР. Со смертью Сталина министерство мясной и молочной промышленности объединяется в числе других в министерство легкой и пищевой промышленности, которое возглавил Косыгин.
 март-август 1953 г. — заместитель министра легкой и пищевой промышленности СССР.
 1953—1954 гг. — заместитель министра промышленности продовольственных товаров СССР.
 1954—1957 гг. — заместитель министра промышленности мясных и молочных продуктов СССР.
 1957—1958 гг. — начальник отдела мясной и молочной промышленности Госплана РСФСР — министр РСФСР.
 1958—1960 гг. — начальник отдела пищевой промышленности Госплана РСФСР. С марта 1960 г. персональный пенсионер союзного значения.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды и звания 
Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени.

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Министры мясной и молочной промышленности СССР
Члены КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения